Sieben-Schmerzen-Kirche, Maria von den Sieben Schmerzen, Sankt Maria von den Sieben Schmerzen, Mutter Gottes der Sieben Schmerzen, Unserer (Lieben) Frau von den Sieben Schmerzen nennt man diejenigen Marienkirchen, die dem Gedenken der sieben Schmerzen der Maria (Mutter Jesu) gewidmet sind.

Es sind spezielle Mater-Dolorosa-Kirchen, viele auch Liebfrauenkirchen.
Patroziniumstag ist Gedächtnis der Schmerzen Mariens, 15. September.

In anderen Sprachen:
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä., sowie zentrale Wallfahrtskirchen

Liste

China 
  , kurz , Ningbo, Zhejiang

Deutschland

Bayern 
 Mariä Sieben Schmerzen, Pfarrkirche der Pfarrei Unterstein in Schönau am Königssee
 Maria Sieben Schmerzen (Haar)
 Zu den Sieben Schmerzen Mariens (Gernstall) in Mindelheim
 Mariä Sieben Schmerzen in München-Hasenbergl
 Kapelle der Sieben Schmerzens Mariens (Pleinfeld)
 Mariä Sieben Schmerzen in Roßhaupten-Sameister
 Maria Birnbaum (Sielenbach), Sielenbach
 Mariä Schmerzen (Waldkirch) in Winterbach (Schwaben)
 Sieben-Schmerz-Kapelle (Wollbach, Burkardroth)
 Sieben-Schmerzen-Mariens-Kapelle (Mönchkröttendorf)

Baden-Württemberg 
 Sieben Schmerzen Mariens (Kochendorf)
 Wallfahrtskapelle (Letzenberg) in Malsch bei Wiesloch
 Sieben-Schmerzen-Mariens-Kirche (Freudenberg-Wessental)

Hessen 
 Wallfahrtskapelle „Maria Hilf“ (Beselich)
 Sieben Schmerzen Mariens in Grünberg (Hessen)

Niedersachsen 
 St. Maria, Mutter der Sieben Schmerzen (Bethen), Cloppenburg
 St. Marien, Dransfeld
 St. Maria (Bad Fallingbostel)

Nordrhein-Westfalen 
 Sieben Schmerzen Mariens (Mehlem)-Mehlem
 Sieben Schmerzen Mariens (Uckendorf), Uckendorf  
 Stiftskirche (Gaesdonck)
 Sieben-Schmerzen-Kapelle (Gelsenkirchen)

Rheinland-Pfalz 
 Alsterweiler-Kapelle (Sieben-Schmerzen-Kapelle) in Maikammer

Saarland 
 St. Marien (Friedrichsthal (Saar))
 Bergkapelle (Illingen), Saarland
 St.-Marien-Kirche (Herrensohr) in Saarbrücken
 St. Marien (Schmelz)
 Afrikakapelle bei Tholey

Italien 
 Chiesa di Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori, Napoli
  Basilica della Madonna dei Sette Dolori di Pescara
 Santa Maria dei Sette dolori, Rom-Trastevere (Augustiner-Oblatinnen von den sieben Schmerzen der seligsten Jungfrau)
  Wallfahrtskirche Zu den sieben Schmerzen Mariens Riffian in Passeier, Südtirol
 Chiesa dell’Addolorata (Maria Santissima de’ Sette Dolori), Serra San Bruno

Österreich 
Kärnten
  Wallfahrtskirche Maria Sieben Schmerzen, Filialkirche Moosburg
 Kapelle hl. Maria (Sieben-Schmerzen-Mariae) am Zwickenberg in Oberdrauburg
 Wallfahrtskirche Maria Wolschart

Oberösterreich
   Wallfahrtskirche zu den Sieben Schmerzen Mariae (Basilica minor), Linz-Pöstlingberg
 Pfarrkirche Adlwang
 Sieben-Schmerzen-Kapellen in St. Leonhard bei Freistadt

Niederösterreich
 Pfarrkirche Frättingsdorf (Gedächtnis der Schmerzen Mariens)

Salzburg
 Wallfahrtskapelle Maria Elend

Steiermark
 Ortskapelle Berndorf, Hitzendorf
 Wallfahrtskirche Maria Sieben Schmerzen auf Freienstein (Maria Freienstein), Sankt Peter-Freienstein
Tirol
 Kapelle zu den Sieben Schmerzen Mariens Kals-Unterpeischlach
 Expositurkirche Köfels
Vorarlberg
 Kapelle Zu den Sieben Schmerzen Mariä (Dornbirn)

Schweiz 
 Kirche Mariä Sieben Schmerzen in Varen, Wallis

Slowakei 
 Kirche Maria von den Sieben Schmerzen in Bratislava
 Sieben-Schmerzen-Kirche in Dunajov
 Sieben-Schmerzen-Kirche in Malý Cetín
  Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Poprad (Diözese Spiš)
  Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín-Stráže
 Sieben-Schmerzen-Mariä-Kirche in Stráňavy
 Sieben-Schmerzen-Kirche in Švošov

Slowenien 
 Cerkev Marije sedem žalosti v Jeruzalem v Ljutomer
 Cerkev Marije sedem žalosti, Slovenska Kalvarija, Pekrska gorca

Tschechien 
 Sieben Schmerzen Mariens (Dobrá Voda)
 Sieben Schmerzen Mariens (Rabštejn nad Střelou), Plzeň
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné, Předhradí, Chrudim

Ungarn 
 Hétfájdalmú Szűz Mária templomok Vál, Fejér

Vereinigte Staaten 
 Seven Dolors Catholic Church, Manhattan, KA

Siehe auch 
 Liste von Marienkirchen, Überblick über die Marienkirchen

Weblinks

Einzelnachweise 

Siebenschmerzen